Uigorliit bezeichnet:
 Uigorliit (Insel, Nanortalik) (auch Uigorleq), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Uigorliit (Insel, Uummannaq), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Uigorliit (Inselgruppe, bei Kaaffik), Inselgruppe im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Uigorliit (Inselgruppe, bei Qerrortusoq), Inselgruppe im Distrikt Sisimiut, Grönland